Diecezja Al-Ubajid (łac.: Dioecesis Elobeidensis) − rzymskokatolicka diecezja ze stolicą w Al-Ubajid w Sudanie, wchodząca w skład Metropolii Chartum. Siedziba biskupa znajduje się w Katedrze Najświętszej Maryi Panny Królowej Afryki w Al-Ubajid.

Historia 
 Diecezja Al-Ubajid powstała 12 grudnia 1974.

Biskupi 
 ordynariusz: Yunan Tombe Trille Kuku Andali

Podział administracyjny 
W skład diecezji Al-Ubajid wchodzi 14 parafii

Główne świątynie 
 Katedra: Katedra Najświętszej Maryi Panny Królowej Afryki w Al-Ubajid

Przypisy

Bibliografia 
 Opis na stronie gcatholic, (dostęp: 03.08.2011)
 Opis na stronie catholic-hierarchy, (dostęp: 03.08.2011)

Diecezje rzymskokatolickie w Sudanie
Al-Ubajjid